Койотепек () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: гора койотов.

 Койотепек (муниципалитет Мехико) — муниципалитет в штате Мехико;
 Койотепек (Мехико) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Койотепек (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Сан-Висенте-Койотепек — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Бартоло-Койотепек — муниципалитет в штате Оахака.
 Санта-Мария-Койотепек — муниципалитет в штате Оахака.